Зелигсон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Зелигсон, Адольф Ноевич (1867—1919) — русский и польский архитектор (гражданский инженер), работавший в Москве.
 Зелигсон, Уриэль (1937—2022) — заслуженный профессор гематологии медицинского факультета Тель-Авивского университета.